SPP steht für:
 Sakartwelos Pechburtis Pederazis, siehe Georgischer Fußballverband
 Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft
 Science Power Platform, ein geplantes und später gestrichenes Modul der Internationalen Raumstation ISS
 Secretaría de Programación y Presupuesto, eine politische Institution in Mexiko
 Serial Port Profile, ein Bluetooth-Profil zur Emulation einer seriellen Schnittstelle über RFCOMM
 Slovenský plynárenský priemysel, slowakisches Gasversorgungsunternehmen
 Société Psychanalytique de Paris
 Sparta Prag, tschechischer Fußballverein
 Standard Parallel Port, Kompatibilitätsmodus für ältere Drucker, standardisierte Centronics-Schnittstelle
 Steyr SPP (Special Purpose Pistol), eine Pistole der Firma Steyr Mannlicher
 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, ein Verein polnischer Schriftsteller
 Strahlparameterprodukt, eine Kenngröße der Qualität von Laserstrahlen
 Street Performer Protocol, Werke werden nach Zahlung eines Betrags gemeinfrei gestellt
 Surface Plasmon Polariton, siehe Oberflächenplasmon
 Sustainable Public Procurement (Nachhaltige öffentliche Beschaffung)
 Spiral Phase Plate, eine Linse, die Wellen in eine Helix bündelt

Spp. steht für:
 Spalten, beim Zitieren von Lexikon- und Handbuchartikeln mit durchnummerierten Spalten verwendet, siehe Spaltensatz

spp steht für:
 Supyire (ISO-639-3-Code), Senufo-Sprache in der Region Sikasso, Mali

spp. steht für:
 species pluralis, in der Biologie für mehrere, nicht im Einzelnen zu nennende Arten, als Zusatz hinter deren wissenschaftlichem Namen, siehe Art (Biologie)

Abkürzung